Čecháček může být:

 Etnofaulismus (zesměšňující pojmenování) pro Čecha
 Jaroslav Čecháček (1901–1945), český novinář a spisovatel 
 Zdeněk Čecháček, pseudonym Čecháček-Turba (1938–2011), český nukleární fyzik a divadelník
 Čecháček Made, čtvrté studiové album Xindla X